Johann Cronberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Coronini-Cronberg (1794–1880), deutscher Hofbeamter und Feldzeugmeister 
 Johann Daniel von Cronberg (1616–1673), deutscher Hofbeamter
 Johann Eberhard von Cronberg (1547–1617), deutscher Adliger, Burggraf von Friedberg
 Johann Nicolaus von Cronberg (1633–1704), deutscher Adliger
 Johann Schweikhard von Cronberg (1553–1626), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz